Institut für Kriegsstudien steht für:

 Institute for the Study of War (ISW), eine in den Vereinigten Staaten ansässige Denkfabrik mit Hauptsitz in Washington, D.C.
 Department of War Studies (dt. Abteilung für Kriegsstudien, auch Institut für Kriegsstudien) am King’s College London
 NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (dt. Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidstudien), niederländisches Institut mit Sitz in Amsterdam